Sfântul Dezideriu se poate referi la:
 Sfântul Dezideriu (d. 606), episcop de Vienne, comemorat la 23 mai
 Sfântul Dezideriu (d. 304) la Pozzuoli, Italia, comemorat la 19 septembrie
 Sfântul episcop Dezideriu de Langres (d. cca. 355), comemorat la 26 mai
 Sfântul episcop Dezideriu de Auxerre (d. cca. 625), comemorat la 27 octombrie
 Sfântul episcop Dezideriu de Cahors (d. 655), comemorat la 15 noiembrie